Lanuza puede referirse a:

Lugares

Barrio de Lanuza, en el municipio de Sallent de Gállego,  Provincia de Huesca.

Municipio de Lanuza, en la Provincia de Surigao del Sur.

Personas 
 Juan de Lanuza, varias personas.
 Chimo Lanuza Ortuño, escritor español.